Herb gminy Rogowo (powiat rypiński)
 Herb gminy Rogowo (powiat żniński)